Междунаро́дная ассоциа́ция преподава́телей ру́сского языка́ и литерату́ры (МАПРЯ́Л) — международное общественное объединение преподавателей и других специалистов по русскому языку и литературе, национальных союзов русистов, институтов славистики, кафедр и отделений русского языка и литературы.

МАПРЯЛ издаёт журналы «Русский язык за рубежом» и «Вестник МАПРЯЛ» и ежегодно присуждает медаль А. С. Пушкина «За большие заслуги в распространении русского языка», проводит олимпиады школьников по русскому языку, а также региональные и тематические конференции.

Задачи организации 
На Учредительной конференции МАПРЯЛ были сформулированы цели ассоциации:
 содействие распространению преподавания и изучения русского языка и литературы в мире;
 стимулирование развития научных методов обучения и координация исследований в этой сфере;
 помощь в установлении постоянных связей между преподавателями и другими специалистами в области русского языка и литературы;
 осуществление обмена информацией, проведение международных конференций, семинаров, симпозиумов по теоретическим и практическим вопросам преподавания русского языка, литературы и страноведения.

История организации 
На Учредительной конференции МАПРЯЛ, состоявшейся 7−9 сентября 1967 года в Париже, президентом ассоциации был избран В. В. Виноградов. Помимо Учредительной конференции, состоялось 11 конгрессов МАПРЯЛ.

Весной 2001 года президиум МАПРЯЛ на заседании в Манчестере принял решение о вступлении в Международную федерацию преподавателей живых языков (FIPLV), полномочным представителем МАПРЯЛ в которой была назначена президент Нидерландского общества живых языков, научный сотрудник Института фонетических исследований Амстердамского университета Сесилия Оде.

В 2008−09 годах МАПРЯЛ при поддержке Фонда «Русский мир», фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» и Федеральной целевой программы «Русский язык» провела Европейский фестиваль русского языка.

Международные конгрессы МАПРЯЛ

Медаль А.С. Пушкина 
Медаль А.С. Пушкина "За большие заслуги в распространении русского языка" была учреждена в 1977 в честь 10-летия МАПРЯЛ. Первое награждение состоялось на IV конгрессе МАПРЯЛ в Берлине в 1979 г.

См. также 
 Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)
 Общество преподавателей русского языка в Швейцарии (ОПРЯШ)
 Собрание ОПРЯШа в Базеле 3 декабря 2016

Примечания

Ссылки 
 Статья в БРЭ

Русский язык в мире
Организации, основанные в 1967 году
Русистика